Wild Beauty – film del 1927 diretto da Henry MacRae
No Man's Law (o Wild Beauty) – film del 1927 diretto da Fred Jackman
Wild Beauty – film del 1946 diretto da Wallace Fox